Rosz, folyó Ukrajnában
 Rosz, folyó Fehéroroszországban
 Rosz, település Fehéroroszországban
 Roś, tó Lengyelországban